

Geografia

Argentina 
 Nelson (Santa Fé)

Canadá 
 Nelson (Colúmbia Britânica)

Estados Unidos 
 Nelson (Geórgia)
 Nelson (Illinois)
 Nelson (Minnesota)
 Nelson (Missouri)
 Nelson (Nebraska)
 Nelson (Wisconsin)

Inglaterra 
Nelson (Lancashire)

Nova Zelândia 
 Nelson (Nova Zelândia)

Outros 
Nelson (banda)

Desambiguações de topônimos